Als Ergodensatz bezeichnet man in der Mathematik
 Den individuellen Ergodensatz, auch Birkhoffscher Ergodensatz oder punktweiser Ergodensatz genannt
 Den Lp-Ergodensatz, der von John von Neumann bewiesen wurde und auch statistischer Ergodensatz genannt wird.
 Den Ergodensatz der Informationstheorie
 Den L2-Ergodensatz für mittelbare Gruppen